«Маддалена» — название фильмов:
 «Маддалена» — фильм Августо Дженина
 «Маддалена» — фильм Ежи Кавалеровича